Ricco steht für:
 Ricco (Maler) (1915–1972), Schweizer Maler
 Ricco (Mondkrater), Mondkrater

Riccò ist der Familienname folgender Personen:
 Annibale Riccò (1844–1919), italienischer Astronom
 Riccardo Riccò (* 1983), ehemaliger italienischer Radrennfahrer

Riccò bezeichnet:
 (18462) Riccò, ein Asteroid

Siehe auch:
 Serra Riccò, Gemeinde in der Provinz von Genua
 Riccò del Golfo di Spezia, Gemeinde in der italienischen Region Ligurien